Іде (Кіото)
Іде (Англія)